Le Sonnet 14 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : NOt from the ſtars do I my iudgement plucke,
And yet me thinkes I haue Aſtronomy,
But not to tell of good,or euil lucke,
Of plagues,of dearths,or ſeaſons quallity,
Nor can I fortune to breefe mynuits tell;
Pointing to each his thunder, raine and winde,
Or ſay with Princes if it ſhal go wel
By oft predict that I in heauen finde.
But from thine eies my knowledge I deriue,
And conſtant ſtars in them I read ſuch art
As truth and beautie ſhal together thriue
If from thy ſelfe,to ſtore thou wouldſt conuert:
   Or elſe of thee this I prognoſticate,
   Thy end is Truthes and Beauties doome and date.

Notes et références 

014